Ва́льдорф () может означать:

 Вальдорф — город в Германии.
 Вальдорф — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Вальдорф — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вальдорф-Астория — гостиничная сеть.
 Школы Вальдорфа  — педагогическая система, предложенная Рудольфом Штайнером.

См. также
 Вальдорфский салат